Première Division 1989/90 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 1989/90 (Togo), voetbalcompetitie in Togo